Roscam Abbing ist der Familienname folgender Personen:

 Fransje Roscam Abbing-Bos (* 1932), niederländische Politikerin
 Marja Roscam Abbing (* 1946), niederländische Schriftstellerin 
 Michiel Roscam Abbing (* 1958), niederländischer Politikwissenschaftler und Kunsthistoriker 
 Sietske Roscam Abbing (* 1985), niederländische Jazzsängerin, siehe Sietske (Sängerin)